Osoby:
 Ken Tamplin – amerykański muzyk

Inne:
 Tamplin Motors – były brytyjski producent samochodów

Zobacz też:
 Templin